Михаил Иванович Повалий (1913—1986) — советский военачальник, генерал-полковник (22.02.1963).

Биография 
Родился в 1913 году. Украинец.

В Красной армии с мая 1931 года. Призван Астраханским городском военкоматом. Окончил Ленинградское Краснознамённое пехотное училище имени С. М. Кирова в 1934 году. Перед войной учился в Военной академии РККА имени М. В. Фрунзе. Член ВКП(б) с 1941 года.

Великая Отечественная война 
Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Впервые капитан Повалий вступил в бой на Южном фронте под Кишинёвом, будучи помощником начальника 1-го  (оперативного) отделения штаба 9-й армии Южного фронта. Участник оборонительного сражения в Молдавии, Тираспольско-Мелитопольской и Донбасско-Ростовской оборонительных операций, Барвенково-Лозовской наступательной операции, битвы за Кавказ (в том числе Туапсинской оборонительной операции). 

К началу советского наступления на Кавказе в январе 1943 года был уже старшим помощник начальника оперативного отдела штаба Черноморской группы войск Северо-Кавказского фронта в звании подполковника. 

С 1943 года и до Победы — начальник оперативного отдела штаба 47-й армии на Степном, Воронежском, 1-м Украинском, Белорусском, 2-м Белорусском и 1-м Белорусском фронтах. Участвовал в Белгородско-Харьковской операции, в битве за Днепр, Люблин-Брестской, Варшавско-Познанской, Восточно-Померанской и Берлинской наступательной операциях. Ранен в феврале 1944 года.

После войны 
После войны находился на высоких штабных должностях. В октябре-ноябре 1956 года находился в Венгрии в составе группы руководства Генерального штаба СССР и принимал участие в боевых действиях при подавлении Венгерского восстания.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил СССР с 30.12.1962 по 17.10.1969 года. Затем несколько лет был первым заместителем начальника Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР. 

Скончался в 1986 году. Похоронен на Кунцевском кладбище г. Москвы.

Награды  
СССР
 три ордена Ленина (10.01.1944, 30.12.1956, 22.02.1968)
 пять орденов Красного Знамени (5.11.1941, 25.08.1944, 19.11.1951, 18.12.1956, 21.02.1969)
 орден Кутузова 1-й степени (31.05.1945)
 орден Богдана Хмельницкого 1-й степени (06.04.1945)
 два ордена Отечественной войны  1-й степени (22.02.1943, 11.03.1985)
 орден Трудового Красного Знамени
 два ордена Красной Звезды (05.11.1941, 05.11.1946) 
 орден «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 3-й степени (30.04.1975)
 медаль «За боевые заслуги» (3.11.1944)
 медаль «За оборону Кавказа»
 медаль «За освобождение Варшавы»
 медаль «За взятие Берлина»
 медали СССР
 Других стран
 Бронзовая звезда (США)
 Орден «Virtuti Militari» IV класса (ПНР-19.12.1968)
 Орден «Крест Грюнвальда» III класса (ПНР)
 Медаль «За Варшаву 1939—1945» (ПНР)
 Медаль «За Одру, Нису и Балтику» (ПНР)
 Медаль «Победы и Свободы» (ПНР)
 Орден Красного Знамени  (МНР-09.07.1968)
 Медаль «30 лет Халхин-Гольской Победы»  (МНР-15.08.1969)
 Медаль «40 лет Халхин-Гольской Победы»  (МНР-26.11.1979)
 Медаль «За укрепление дружбы по оружию» 1-й степени (ЧССР-1970)
 Медаль «30 лет освобождения Чехословакии Советской Армией»  (ЧССР-22.08.1974)

Сочинения 
 Повалий М. И. Коммунист, воин, патриот (К 85-летию со дня рождения Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского). // Военно-исторический журнал. — 1983. — № 11. — С.68-73.

Примечания

Литература 
 Горбачев А. Н. 10000 генералов страны. — 5 изд. — М., 2017. — стр. 43.
 Краткая информация на сайте «Элита Вооружённых Сил» . 
 Книга Памяти Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. — М.: «Подмосковье», 2016.

Члены КПСС
Выпускники Ленинградского высшего общевойскового командного училища
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Начальники штабов в Великой Отечественной войне
Участники Курской битвы
Участники битвы за Днепр
Преподаватели Военной академии Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации
Участники подавления Венгерского восстания 1956 года
Участники операции «Дунай»
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Похороненные на Кунцевском кладбище